Als Satz von Abel werden in der Mathematik bezeichnet:
 Satz von Abel-Ruffini, eine Aussage über die Nichtlösbarkeit von Polynomialgleichungen höheren Grades durch Radikale
 Abelsches Lemma, eine Aussage über den Konvergenzbereich von Potenzreihen
 Abelscher Grenzwertsatz, eine Aussage über den Rand des Konvergenzbereichs von Potenzreihen
Abelsches Theorem, es gibt notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz einer elliptischen Funktion mit vorgegebenen Nullstellen und Polstellen an.